Хенри Млади Краљ (; 28. фебруар 1155 — 11. јун 1183) је био други син енглеског краља Хенрија II и Елеоноре Аквитанске. Био је уједно и најстарији син који је преживео детињство и досегао зрелост. Припадао је династији Плантагенет.

Биографија 
Хенри је био очев савладар од 1170. до смрти 1183. године. Током савладарства Хенри Млађи је био у подређеном положају. Осим што је био краљ Енглеске, Хенри је био и војвода од Нормандије, гроф од Анжуја и гроф Мана.

Браћа и сестре су му били Вилијем, Ричард I Лавље Срце, Џефри, Матилда , Елеонора, Џоана, Јован Без Земље, Филип (несигуран податак о његовом постојању), а имао је полубрата по оцу, Вилијема Дугог Мача, као и полусестре по мајци: Марију и Аликсу. Његова супруга је била Маргарет, ћерка француског краља Луја VII и Констанце од Кастиље. Хенрију је Маргарета превремено родила сина Вилијема 19. јуна 1177. године, али је дечак преминуо три дана касније.

Породично стабло

Извори 

Рођени 1155.
Умрли 1183.
Династија Плантагенет
Краљеви Енглеске
Умрли од дизентерије